

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 2 (Belgie), zie HSL 2
 Spoorlijn Pétange - Ettelbruck (Luxemburg, CFL Lijn 2)
 Spoorlijn 2 (Polen)
 Lijn 2 (Rodalies Barcelona)
 C-2 (Cercanías Madrid)
 S2 (Berlijn)

Metro
 Lijn 2 (metro van Barcelona)
 U2 (Berlijn)
 Metrolijn 2 (Boekarest)
 Brusselse metrolijn 2
 Lijn 2 (metro van Busan)
 Premetrolijn M2 (Charleroi)
 Lijn 2 (metro van Madrid)
 Lijn 2 (metro van Milaan)
 Lijn 2 (metro van New York)
 Lijn 2 (metro van Oslo)
 Parijse metrolijn 2
 Lijn 2 (metro van Shanghai)
 Lijn 2 (metro van São Paulo)

Tram
 Tramlijn 2 (Amsterdam)
 Tramlijn 2 (Antwerpen)
 Tramlijn 2 (Haaglanden)
 Tramlijn 2 (Gent)
 Tramlijn 2 (Groningen)
 Tramlijn 2 (Lyon)
 Tramlijn 2 (Mulhouse)
 Parijs: Tramlijn 2 (Île-de-France)
 Tramlijn 2 (Rotterdam)
 Tramlijn 2 (Szczecin)

Trolleybus
Trolleylijn 2 (Arnhem)

Bus
 Buslijn 2 (Groningen-Zuidhorn)
 Buslijn 2 (Haaglanden)
 Buslijn 2 (Haarlem)
 Buslijn 2 (Kortrijk)
 Buslijn 2 (Leuven)